Sestri ist der Name mehrerer Ortschaften in Ligurien:

 Sestri Ponente
 Sestri Levante